Хоабинь ():

 Хоабинь — город во Вьетнаме.
 Хоабинь (провинция) — провинция во Вьетнаме.
 Хоабинь — провинция в провинции Бакльеу, Вьетнам.
 Хоабинь — община в уезде Ванкуан, провинция Лангшон, Вьетнам.
 Хоабинь — община в уезде Виньбао, город Хайфон, Вьетнам.
 Хоабинь — община в уезде Вутхы, провинция Тхайбинь, Вьетнам.
 Хоабинь — община в уезде Сюенмок, провинция Бариа-Вунгтау, Вьетнам.
 Хоабинь — община в уезде Чаон, провинция Виньлонг, Вьетнам.
 Хоа Бинь (фильм) — французско-южновьетнамский фильм 1970 года.
 Культура Хоа-Бинь — археологическая культура.